Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Boston 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Hana Mandlíková che ha battuto in finale Helena Suková 7–5, 6–0.

Teste di serie 

Assente
 Hana Mandlíková (campionessa)
 Kathy Jordan (semifinali)
 Assente

 Barbara Potter (quarti di finale)
 Helena Suková (finale)
 Virginia Ruzici (primo turno)
 Rosalyn Fairbank (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Boston 1984